Валенберг:
 Валенберг, Йёран (1780—1851) — шведский ботаник.
 Валленберг, Рауль (1912—1947) — шведский дипломат.

См. также 
 Валленберг